

Відомі носії 
 Крук Віталій Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Крук Володимир Анатолійович (1963—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Крук Галина Григорівна (* 1974) — поетка, літературознавчиня, перекладачка. Член Асоціації українських письменників та Українського ПЕН.
 Крук Григорій Якович (1911—1988) — український скульптор та графік.
 Крук Іван Трохимович (1924—2000) — доктор філологічних наук, дослідник російської літератури.
 Крук Мирослав Богданович (* 1940) — лікар-оториноларинголог.
 Крук Олександр Олександрович (1992—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Крук Сергій Іванович — генерал-майор служби цивільного захисту, Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
 Крук Юрій Борисович (* 1941) — український політик, народний депутат Верховної Ради України II, III, IV, V, VI, VII скликань.
 «Крук», Міхал-Ян Гейденрейх — генерал, член гуртка З. Сєраковського

Примітки